Bình Trị (Kiên Giang)
 Bình Trị (Quảng Nam)
 Bình Trị (Quảng Ngãi)